Константи́н Вениами́нович Тупчие́нко (; 13 августа 1970) — советский и украинский футболист, защитник и нападающий.

Карьера 
С 1989 по 1991 год играл за херсонский «Кристалл», провёл 115 матчей и забил 2 гола во 2-й лиге. С 1992 по 1993 год выступал за херсонский клуб уже в первенстве Украины, в 60 встречах забил 7 мячей, и ещё 3 игры провёл в Кубке.

Осенью 1993 года защищал цвета желтоводского «Сириуса», в 7 матчах забил 2 гола. В 1994 году пополнил ряды львовских «Карпат», в составе которых дебютировал в Высшей лиге Украины, где провёл 12 встреч и забил 1 мяч. Кроме того, сыграл 2 матча в 1/4 финала Кубка, внеся вклад в выход команды в полуфинал розыгрыша 1993/94.

С 1995 по 1996 год выступал за таганрогское «Торпедо», в 68 играх забил 4 гола. Летом 1997 года вернулся в «Кристалл», за который провёл 16 матчей и забил 2 мяча в первенстве, и ещё сыграл 4 встречи и забил 1 гол в Кубке Украины.

В 1998 году пополнил ряды «Кубани», однако в составе не закрепился, провёл лишь 3 игры. В июне перешёл в «Динамо» из небольшого городка Цюрупинска, выступавшее в первенстве Херсонской области.

В августе 1998 принят в кировоградскую «Звезду», где выступал с до июня 1999 года, проведя за это время 4 матча за основной состав в чемпионате Украины и 16 встреч, в которых забил 1 мяч, в первенстве за «Звезду-2».

В 2000 году снова играл за клуб из Херсона, носивший в то время название «СК Херсон», в 10 матчах первенства забил 1 гол, и ещё 2 встречи провёл в Кубке Украины.

Достижения 
 Полуфиналист Кубка Украины: 1993/94

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Авангард» Жёлтые Воды
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Торпедо» Таганрог
Игроки ФК «Источник»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Звезда-2»